

Persone 
 Concini – antica nobile famiglia di Arezzo
 Bartolomeo Concini – giureconsulto toscano e primo segretario del granduca di Toscana Cosimo I de' Medici
 Concino Concini – politico e avventuriero italiano

Pagine correlate 

 De Concini